Haruspex (ziener), persoon in de Romeinse oudheid die ingewanden kon lezen
Haruspex (geslacht), geslacht van boktorren